In matematica, un sottospazio è un particolare sottoinsieme di uno spazio che ne eredita la struttura.
 Il sottospazio vettoriale in algebra lineare.
 Il sottospazio topologico in topologia.
 Il sottospazio affine in geometria affine.
 Il sottospazio proiettivo in geometria proiettiva.